Тре́йси Линн Ми́ддендорф (; ) — американская  и .

Биография 
Трейси Линн Миддендорф родилась 26 января 1970 года в Майами (штат Флорида). У Трейси есть сестра — Тиффани Миддендорф. Миддендорф окончила «Pickens High School».

Карьера 
Трейси дебютировала в кино в 1992 году, сыграв роль Кэрри Брэйди в фильме «Одна бурная ночь».

В 2000 году снялась в 9-ом эпизоде 7-го сезона сериала «Секретные материалы». В следующем году сыграла роль Адель Суонсон во втором эпизоде телесериала «Клиент всегда мёртв».

В 2007 году Трейси сыграла роль Бонни в телесериале «Остаться в живых». Всего Миддендорф сыграла в 54-х фильмах и телесериалах.

В 2006 году Трейси дебютировала в качестве продюсера с фильмом «El Cortez».

В 2014 году Трейси Миддендорф исполнила роль Дэриан Чендлер, жены Капитана 2-го ранга Тома Чендлера, в телесериале «Последний корабль».

С 2015 года играет роль Мэгги Дювал в телесериале «Крик».

Личная жизнь 
Со 2 января 2005 года Миддендорф замужем за писателем Францем Уайзнером. У неё есть два сына: Кэлвин Дай (род. в 2003 году) от предыдущих отношений с актёром  и Оскар Уайзнер (род. в июле 2008 года) от брака с Уайзнером.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактрисы США